czernina – tradycyjna polska zupa
 Czernina – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie górowskim, w gminie Góra
 Czernina – dawna gromada
 Czernina – dawna gmina wiejska